Ralph Tegtmeier (né le ), aussi connu sous les noms de plume Frater V∴D∴, Frater U∴D∴ (abréviation de « Ubique Daemon Ubique Deus, Demon (is) in all, God (is) in all ») ou encore E. R. Carmin, est un occultiste, essayiste et traducteur allemand, membre de Fraternitas Saturni, et ex-membre des Illuminates of Thanateros.

Biographie 
Il a obtenu le prix Kurd-Laßwitz en 1995 pour la traduction allemande de Ian McDonald, Scissors Cut Paper Wrap Stone.

Publications

Sous le nom Frater V∴D∴ ou Frater U∴D∴ 
 Handbuch der Sexualmagie. Praktische Wege zum eingeweihten Umgang mit den subtilen Kräften des Sexus, akasha Verlagsgesellschaft, Haar [1986],  (Secrets of Western Sex Magic)
 Sigillenmagie in der Praxis, Edition Magus, Unkel 1988,  (Practical Sigil Magic)
 Was Sie noch nie über Magie wissen wollten... Tante Klaras Kummertempel, Band I, Edition Magus, Unkel 1989,  (Where Do Demons Live?)
 Kursus der praktischen Magie (three volumes), Edition Magus, Bad Münstereifel 1990, ,  & 
 Practical Sigil Magic, Llewellyn's, St. Paul, Minn. 1990, 
 Secrets of the German Sex Magicians: A Practical Handbook for Men & Women, Llewellyn's, St. Paul, Minn. 1991, 
 eismagie - erste einblicke, Edition Magus, Bad Münstereifel 1996,  (Ice Magic)
 Secrets of Western Sex Magic: Magical Energy and Gnostic Trance, Llewellyn's, St. Paul, Minn. 2001, 
 Die Schule der Hohen Magie (two volumes), Ansata, München 2001,  & [München] 2003,  (High Magic)
 High Magic: Theory & Practice, Llewellyn's 2005, 
 Wo wohnen die Dämonen? Was Sie schon immer über Magie wissen wollten, Heyne, München 2005,  (Where Do Demons Live?)
 Geldmagie: Reichtum anziehen, mehren, schützen, Ansata, München 2007, 
 High Magic II: Expanded Theory and Practice, Llewellyn's, St. Paul, Minn. 2008, 
 Sexualmagie: Freisetzung und gezielte Anwendung der Kräfte des Eros, Ansata, München 2008, 
 Where Do Demons Live? Everything You Want to Know About Magic, Llewellyn's, St. Paul, Minn. 2010,

Sous le nom de Ralph Tegtmeier 
 Okkultismus und Erotik in der Literatur des Fin de siècle. Edition Magus, Königswinter 1983
 Der heilende Regenbogen: Sinnvolle Spiele, Experimente und Meditationen zum kreativen Umgang mit den geheimnisvollen Energien von Klang, Farbe und Licht. Edition Schangrila, Haldenwang 1985, 
 Evolutions-Training: Die Methode zur Erschließung der Kraftzentren d. Unterbewußtseins. Durch Trance-Reisen in die eigene Entwicklungsgeschichte. Edition Schangrila, Haldenwang 1986, 
 Musikführer für die Reise nach innen. Kosmische Klänge zum Entspannen und Meditieren. Die Erfahrbarkeit kosmischer Musik mit Meditationsübungen und Wahrnehmungsschulungen. Edition Schangrila, Haldenwang 1986, 
 Die heilende Kraft der Elemente. Praxis der Tattwa-Therapie. Verlag Hermann Bauer, Freiburg 1986, 
 Tarot. Geschichte eines Schicksalsspiels.. DuMont Buchverlag, Köln 1986
 Zur Gestalt des Androgyns in der Literatur des Fin de siècle, in: Androgyn. Sehnsucht nach Vollkommenheit. (Cat.), ed. by Ursula Prinz, Berlin 1987, S. 113-119
 Der Geist in der Münze. Vom magischen Umgang mit Reichtum und Geld. Goldmann Verlag, München 1988, 
 Runen: Alphabet der Erkenntnis. Urania, Neuhausen 1988, 
 Aleister Crowley. Die tausend Masken des Meisters. Knaur, München 1989, 
 Sternenglaube - Sternenzauber. Das Weltbild der Astrologie. DuMont Buchverlag, Köln 1990, 
 Zauber der Runen. Ein praktisches Arbeitsbuch der esoterischen Runenkunde. Goldmann Verlag, München 1991, 
 Astro 5.0 für Einsteiger: Astrologie für Computerfreaks. Goldmann Verlag, München 1992, 
 Magie und Sternenzauber. Okkultismus im Abendland. DuMont Buchverlag, Köln 1995, 
 Astrologie. Edition Roter Löwe im Aurum Verlag, Braunschweig 1995, 
 Rune Cards by Klaus Holitzka and Ralph Tegtmeier

Sous le nom de Viktor Sobek 
 Die Schattenmeister (novel trilogy), Edition Magus, Bad Münstereifel 1995,

Liens externes 

 Other writings

Naissance en novembre 1952
Essayiste allemand du XXe siècle
Essayiste allemand du XXIe siècle
Traducteur allemand du XXe siècle
Traducteur allemand du XXIe siècle
Traducteur depuis l'anglais vers l'allemand
Occultiste